Miejscowości w USA:
 Beaver Dam – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
 Beaver Dam – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Ohio
 Beaver Dam – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Beaver Dam – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Beaver Dam (ang. Beaver Dam Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Butler
 Beaver Dam (ang. Beaver Dam Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland
 Beaver Dam (ang. Beaver Dam Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge